Sven Johansson (1912–1953) olimpiai bajnok svéd kajakozó 
Sven Johansson olimpiai bronzérmes svéd sportlövő
Sven Tumba (1931–2011) világbajnok svéd jégkorongozó (névváltoztatás előtti neve)